Общинные земли Линдоу () — участок особого научного значения Чешира (SSSI) расположен в западной части города , Чешир, в северо-западной Англии. Также считается .

Линдоу ранее был пустьшью, где столетиями местные жители пасли скот, однако в XX столетии значительная часть территорий заросла берёзами, и большая часть Линду теперь покрыта деревьями.

Посредине Линдоу находится озеро Блэк Лейк (Чёрное озеро). На валлийском языке «Чёрное озеро» звучит как llyn ddu, от чего и произошло название Линдоу. Название «Линдоу» также используется в названии одного из исторических приходов в Вилмслоу, и соседней территории , большая часть которой покрыта древними торфяными болотами. На территории Линду Мосс в 1983 году было обнаружено болотное тело, человек из Линдоу, которое сейчас находится в Британском музее.

Общинные земли Линдоу находился под управлением Совета . На данный момент Общинные земли Линдоу управляются Советом Восточного Чешира.

В настоящее время на территории Линдоу ведется селективное удаление берёзы с целью содействия распространению вереска (Calluna vulgaris), чтобы вернуть участок к состоянию пустоши. Это одно из двух мест в Чешире с участком низинной мокрой пустоши.

Ранее дорога, окружающая общинные земли Линдоу, использовалась для конных соревнований, в настоящее время память об этом осталась в названии современной дороги, Рэйскорс Роад .

Примечания

Ссылки 
 Общинные земли Линдоу на wilmslow.org 
 News from Lindow 
 Lowland raised peat bog, from Cheshire Wildlife Trust 
 Lindow Common Nature Reserve page, fromCheshire East Council 
 Heathland local action plan 
 Campaign to save and restore Lindow Moss 

Чешир